Charette steht für:
 Charette (Québec), Gemeinde in der Provinz Québec, Kanada
 Charette (Isère), Gemeinde im Département Isère, Frankreich
 Charette-Varennes, Gemeinde im Département Saône-et-Loire, Frankreich

Personen:
 Athanase de Charette de la Contrie (1832–1911), französischer General 
 Brian Charette (* 1972), US-amerikanischer Jazzmusiker
 François Athanase de Charette de la Contrie (1763–1796), französischer Marineoffizier, einer der Anführer im Aufstand der Vendée 
 William R. Charette (* 1932), US-amerikanischer Marinesoldat, Träger der Medal of Honor für seine Verdienste im Koreakrieg
 Hervé de Charette (* 1938), französischer Politiker

Siehe auch:
 Charrette (Begriffsklärung)